Голо́вчин — агрогородок в составе Белыничского района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр Головчинского сельсовета.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Палиевщина, Торгонщина, Старое Село.

История 
Из летописей Головчин впервые упоминается с 1443 года. 

Существует версия, согласно которой, Головчин расположен на месте летописного города Голотическа. В 1969 году археологами обследованы два городища в Головчине, признаки древнего города не были обнаружены.

В Головчине располагался замок князей Головчинских.

а состоялось сражение между шведской армией короля Карла XII и русской армией генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева. Закончилось поражением русской армии.

Население

Демография 

 XVIII век: 1785 год — 891 чел.
 XIX век: 1827 год — 658 чел.; 1860 год — 941 чел., из них 498 христиан и 443 иудеи; 1861 год — 1402 чел.; 1897 год — 1254 чел.
 XX век: 1909 год — 1603 чел. в городке Головчине, 2 чел. в дворе Головчине; 1926 год — 1,7 тыс. чел.; 1940 год — 1019 чел.; 1959 год — 811 чел.; 1970 год — 676 чел.; 1992 год — 672 чел.; 1996 год — 674 чел.
 XXI век: 2002 год — 601 чел.; 2007 год — 504 чел.; 2010 год — 511 чел.

Инфраструктура 
В Головчине работают средняя и музыкальная школы, дошкольное учреждение, дом культуры, библиотека.

Застройка

План 
Проект планирования и застройки разработали в 1980 году. Основу крестоподобного плана сложилось 2 взаимно перпендекулярные улицы: первая меридиональная ориентации является частью дороги Круглое — Могилев, вторая — частью дороги Белыничи — Шклов. В месте их пересечения находится общественный центр. Застройка преимущественно деревянная, двусторонняя, начальная. На улице Садовой возведенные 1-этажные каменные дома.

Достопримечательность 

 Городище-2 (период средневековья). Историко-культурная ценность расположена в 0,25 км на восток, на правом берегу реки Вабич. В настоящее время на замчище можно увидеть остатки массивных кирпичных строений с подземельями, предположительно принадлежавших замку Головчинских
 Городище-3 (период раннего железного века). Историко-культурная ценность расположена на северной окраине агрогородка
 Троицкая церковь

Утраченное наследие 

 Костел и кляштор доминиканцев (XVII в.)
 Синагога
 Церковь Пречистой Богородицы (XVIII в.; Католицизм)
 Церковь Святой Троицы (XVIII в.; Католицизм)

См. также 
 Битва при Головчине
 Гетто в Головчине

Примечания 

 

Агрогородки Белыничского района